

Geografia 
 Kitanov Breg – montagna del Kosovo

Persone 
 Alexandar Kitanov – rivoluzionario bulgaro
 Boris Pavlov Kitanov – botanico bulgaro
 Georgi Kitanov – calciatore bulgaro, portiere
 Ivan Bultinovich Kitanov – sacerdote buddista bulgaro